Ralentisseur c'est quelque chose qui réduit la vitesse ou l'activité. Il peut être aussi:

 Ralentisseur (automobile), un dispositif permettant à un véhicule de ralentir son allure sans avoir à utiliser les freins.;
 Ralentisseur (route), aussi connu comme « dos-d’âne », un passage surélevé sur la route;
 Ralentisseur berlinois, un type de ralentisseur routière;
 Ralentisseur_Dowty, un dispositif hydraulique qui régule la vitesse des wagons lorsqu'ils roulent le long d'une voie inclinée;
 Ralentisseur Zeeman, un dispositif expérimental qui permet de refroidir des atomes;
 Ralentisseurs électriques ou courants de Foucault;
 Ralentisseurs du transit intestinal, des médicaments pour ralentisser le transit intestinal;